Анно II (; —) — католический святой XI века, архиепископ Кёльнский (1056—1075).

Биография 
Анно II родился в 1010 году. Происходил из швабского дворянского рода и планировал посвятить жизнь военной службе, однако один из родственников склонил его перейти в духовное звание.

Окончив богословское образование в Бамберге, Анно вскоре приобрел такую известность, что император Священной Римской империи Генрих III призвал его ко двору и сделал своим советником и канцлером. Когда после ранней смерти Генриха III супруга его Агнесса де Пуатье приняла регентство по случаю несовершеннолетия пятилетнего сына, сделавшегося впоследствии императором Генрихом IV, и не в силах была давать отпор притязаниям имперских князей и возраставшей папской власти, Анно, после смерти в 1056 году Германа II возведённый в архиепископское звание в городе Кёльне, овладел в 1062 году правлением при содействии архиепископа Адальберта Бременского и Гамбургского, баварского герцога Отто и других князей.

Во время пребывания его в Италии в 1064 году для урегулирования отношений с Ватиканом управление государством перешло в руки Адальберта Бременского, но по смерти последнего и, по желанию Генриха IV, Анно II снова стал во главе правления в марте 1072 года, а уже в декабре того же года Анно сложил с себя государственные дела и удалился от света, проводя большую часть времени в основанном им монастыре на Зигеберге, где и скончался 4 декабря 1075 года.

Заслуги его и чистота жизни как архипастыря, отеческая заботливость о благе епархии и рвение, с которым он вводил преобразования в монастыри и основывал новые, побудили причислить его к лику святых в 1183 году. Память его празднуется 4 декабря.

В начале XX века «Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона» на своих страницах описал следующий исторический документ, посвящённый Анно II, в таких словах:
«Известная хвалебная песнь, посвященная этому святому, так называемый „Annolied“, была сочинена вскоре после его смерти и не позже начала XII века. Поэтическое произведение это важно как памятник исторических воззрений времени и показывает, в какой незначительный срок история может превратиться в сказания. Во всяком случае основой легенды служит жизнь Анно, но она подверглась развитию в связи с общеисторическими данными. Изложение носит чисто народный характер и привлекательно неподдельным простосердечием тона. Прежнее воззрение Лахмана, по которому песнь написана в 1183 г., так как именно в этом году последовала канонизация, опровергается старинным характером языка и стихосложения; уже задолго до этого года кёльнский епископ считался святым, на что имеются указания в исторических источниках. Лишено основания мнения Гольцмана (в Пфейферовой „Germania“, т. 2-й) о том, что авторами следует считать Лампрехта, создавшего александрийский стих, и Ламберта Герцфельда. Впервые издано было это произведение Опицем (в Данциге, в 1639 г.) по рукописи, ныне затерявшейся, а затем Бецценбергером (в Кведлинбурге, в 1848), Ротом (Мюнхен, 1848) и Керейном (Франкфурт-на-Майне, 1865).»

Примечания

Литература 
 Эгидиуса Мюллера, «А. II, der Heilige, Erzbischof von Köln» (Лейпциг, 1858),
 Линднер, «А. II, der Heilige» (Лейпциг, 1869).

Святые по алфавиту
Святые Кёльна
Христианские святые XI века
Архиепископы Кёльна
Архиепископы Германии XI века